Showcase (englisch: Schaukasten, Vitrine) bezeichnet
 Showcase (Comicmagazin), US-amerikanisches Comicmagazin
 eine Vorstellung eines Produktes
 Showcase (kanadischer Fernsehsender), einen kanadischen Kabel-Sender
 Showcase (australischer Fernsehsender), einen australischen Fernsehsender
 Showcase (US-amerikanischer Fernsehsender), ein US-amerikanischer Fernsehsender der zu Showtime Networks gehört
 Autodesk Showcase, eine Software zur 3D-Visualisierung

Als HD-Showcase wird bezeichnet 
 die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen im HDTV-Standard als Probelauf im Simulcast, d. h. parallel zum herkömmlichen Standard bei ARD und ZDF
 Bezeichnung für eine Reihe von Erstausstrahlungen von Klassikern der Filmgeschichte im HDTV-Standard im deutschen Fernsehen beim Pay-TV-Sender Sky Deutschland.

siehe auch
 The Jazz Showcase, traditionsreicher Jazzclub in Chicago